

Вулька-Пясечна — село в гміні Длуґосьодло Вишковського повіту Мазовецького воєводства
 Вулька-Пясечна — село в гміні Ґоньондз Монецького повіту Підляського воєводства